Драфт НБА 2001 года прошёл 24 июня, в четверг, в театральном зале «Мэдисон-Сквер-Гарден» в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. Первым номером драфта стал Квеме Браун из Академии Глинн, выбранный «Вашингтон Уизардс».

Первый раунд

Второй раунд

Примечания

Ссылки 
 NBA.com: 2001 NBA Draft
 Basketball Reference: 2001 NBA Draft

Драфты НБА
НБА в сезоне 2001/2002